US Open 2015 – turniej legend kobiet – zawody deblowe legend kobiet, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania odbyły się pomiędzy 10–12 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mecz finałowy miał się odbyć 12 września, lecz został odwołany z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, jednak nie podjęto decyzji o jego rozegraniu.

Drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 

US Open 2015
US Open – turniej legend kobiet